El término Beauville puede referirse a:

 Beauville, comuna francesa en Alto Garona.
 Beauville, comuna francesa en Lot y Garona.